

Geografia 
 Utra - isola della Croazia dell'arcipelago zaratino
 Utra - frazione di Joensuu, città finlandese

Astronomia 
 1447 Utra - asteroide della fascia principale